Haskovo Malevo Airport är en flygplats i Bulgarien.   Den ligger i regionen Chaskovo, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia. Haskovo Malevo Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Haskovo Malevo Airport är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Haskovo Malevo Airport. Närmaste större samhälle är Chaskovo,  km nordväst om Haskovo Malevo Airport.

Trakten runt Haskovo Malevo Airport består till största delen av jordbruksmark. Runt Haskovo Malevo Airport är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Militära flygplatser i Bulgarien